СКА — советский футбольный клуб из Тбилиси. Основан до 1945 года.

Названия 
 до 1945 года — ДКА;
 1946—1954 годы — ДО;
 1955—1957 годы — ОДО;
 1958—1959 годы — СКВО;
 с 1960 года — СКА.

История 
До 1945 года команда ДКА выступала в чемпионате Грузинской ССР, в 1946—1949 — в группе II первенства СССР. 1950—1951 годы команда ДО вновь провела в чемпионате Грузинской ССР, дважды выиграв его. До 1959 года команда играла в классе «Б», после чего окончательно вернулась на республиканский уровень.

Известно о выступлении команды СКА Тбилиси в розыгрыше Кубка Грузии сезонов 1994/95, 1996/97, 1997/98.

Достижения 
 В первой лиге — 3 место (в финале класса «Б» 1957 год).
 В кубке СССР — поражение в 1/4 финала (1945).
 Кубок 60-летия Отечественного футбола (1958)

Известные тренеры 

 Дзодзуашвили, Реваз Михайлович
 Чхатарашвили, Нестор Иосифович

Известные игроки 

 Алескеров, Ахмед Лятифович — Заслуженный тренер Украины, Молдавии, Таджикистана и Азербайджана.
 Ахалкаци, Нодар Парсаданович — Заслуженный тренер СССР.
 Башашкин, Анатолий Васильевич.
 Далакян, Эдуард Георгиевич.
 Джеджелава, Спартак Иванович.
 Жмельков, Владислав Николаевич.
 Иванов, Василий Петрович.
 Коверзнев, Борис Филиппович.
 Назаров, Владимир Николаевич.
 Сичинава, Борис Шалвович.
 Судаков, Станислав Николаевич.
 Худояш, Павел Иванович.

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы Грузии
Спортивные клубы Тбилиси
Армейские футбольные клубы